Учествовале су 32 тенисерке из 18 земаља. Прошлогодишња победница Аљона Бондаренко из Украјинеа није бранила титулу.

Победила је Јармила Грот из Аустралије (пре удаје Јармила Гајдошева Пољска), којој је ово била друга ВТА титула у каријери.

Следеће играчице добиле су специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (-{WC}-).

  Алиша Молик
  Сали Пирс
  Оливија Роговска

Следеће играчице су избориле учешће у главном жребу кроз квалификавије (Q):

  Алберта Бријанти
  Олга Говорцова
  Тамира Пасек
  Магдалена Рибарикова

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 3. јануара 2011.

Резултати

Горња половина

Доња половина 

 Финале

Види још 
 Мурила Хобарт интернашонал

Спољашње везе 
 Резултати

Међународно првенство Хобарта
Тенис 2011.